Austria:
 Greifenstein – dzielnica St. Andrä-Wördern

Niemcy:
 Greifenstein – dzielnica gminy Heiligenstadt in Oberfranken w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Greifenstein – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill

Inne:
 Greifenstein – elektrownia wodna na Dunaju
 Greifenstein – zamek w Jenesien
 Greifenstein – zamek koło Lichtensteinu

Osoby:
 Diana Greifenstein – niemiecka aktorka